Спортисти Словачке учествовали су на свим Летњим олимпијским играма од 1996. и Зимским олимпијским играма од 1994. од када нису пропустили ниједне игре.

Словачки спортисти су на летњим играма освојили укупно 28 медаља од којих су 9 златне, 11 сребрне и 8 бронзане. На зимским играма су освојивши 5 медаља и то: 2 златне, 2 сребрне и 1 бронзану. Само 3 пута на зимским олимпијским играма: 1994. Лилехамеру, 1998. Наганоу и 2002. Солт Лејк Ситију. остали су без освојених медаља.

На летњим олимпијским играма такмичили су се у 22 спорта, а у 4 су освајали медаље, на зимским од 12 спортова у 2 су освајали медаље .

Освојене медаље по олимпијским играма 

 Летње олимпијске игре 

 Зимске олимпијске игре

Освајачи олимпијских медаља на Летњим олимпијским играма

Освајачи олимпијских медаља на Зимским олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

Словачка на олимпијским играма